Ligue A 2018-2019 utspelade sig mellan 20 oktober 2018 och 11 maj 2019. I turneringen deltog 14 lag. RC Cannes vann finalen i slutspelet och blev fransk mästare för 21 gången.

Regelverk

Format 
Serien bestod av gruppspel följt av cupspel bland de bäst placerade lagen för att utse den franska mästaren.
I gruppspelet mötte alla lag varandra både hemma och borta.
De åtta bäst kvalificerade gick vidare till slutspel (förbundets France Avenir 2024 räknas inte in och skulle inte delta i slutspelet även om de kom bland de åtta bästa).
Alla möten i slutspelet spelade i bäst av tre matcher.
Det sist placerade laget åker ur serie och får spela i Élite följande säsong (även i detta fallet räknas in France Avenir 2024.

Rankningskriterier 
Om slutresultatet blev 3-0 eller 3-1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Rankningsordningen i serien definierades utifrån:
 Poäng
 Antal vunna matcher
 Kvot vunna / förlorade set
 Kvot vunna / förlorade poäng.

Deltagande lag 
I Ligue A 2018-19 deltog 14 lag, till skillnad mot föregående säsong, då ligan bestod av 12 lag. Från Élite kom VC Marcq-en-Barœul (vinnare grupp A) och MO Mougins VB, vinnare grupp B. Volero Le Cannet tog över Entente Sportive Le Cannet-Rochevilles spellicens (Volero Le Cannet bildades genom att Entente Sportive Le Cannet-Rocheville gått samma med Volero Zürich elitlag).
Då antalet lag i serien ökade slapp VBC Chamalières åka ur serien (trots att ha hamnat på nedflyttningsplats föregående säsong). Volleybollförbundets utvecklingslag France Avenir 2024 fick också delta i serien.

Turneringen

Regular season

Resultat

Sluttabell 

Legenda:
      Kvalificerade för slutspel.
      Nerflyttade till Élite.

Not:
France Avenir fick 3 poängs avdrag då de inte spelade en av matcherna.

Slutspel

Spelschema

Resultat

Resultat för deltagande i andra turneringar

Individuella utmärkelser

Statistik

Referenser

Externa länkar 

Sportåret 2018
Sportåret 2019
 2018-2019
Volleybollsäsongen 2018/2019